Анатолий Соловьяненко: Соловьяненко, Анатолий Анатольевич (род. 1980) — украинский театральный режиссёр, художественный руководитель Национального академического театра оперы.
 Соловьяненко, Анатолий Борисович (1932—1999) — советский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.